Гаврич () — сербская фамилия.

Известные носители 
 Гаврич, Александар (1932—1972) — сербский и югославский киноактёр.
 Гаврич, Будимир (род. 1944) — сербский генерал.
 Гаврич, Веселин (1918—1942)— югославский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Гаврич, Желько (род. 2000) — сербский футболист.
 Гаврич, Момчило (1906—1993) — самый молодой участник Первой мировой войны.
 Гаврич, Ненад (род. 1991) — сербский футболист.

См. также 
 Гавричи